Bemarc (en llatí Bemarchius, en grec antic ) fou un sofista i retòric grec de Cesarea de Capadòcia que va viure en temps de l'emperador Constantí I el Gran o poc després.

Va escriure una història del regnat de l'emperador en deu llibres. Va escriure també declamacions i alguns discursos. Les seves obres no s'han conservat. El mencionen entre d'altres, Suides (Suidas, s. v. ) i Libani.

Referències 

Oradors romans d'Orient
Sofistes
Persones de Kayseri
Oradors de l'Àsia Menor
Filòsofs romans d'Orient
Filòsofs grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor